Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1992 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 28 juillet au .

Faits marquants 
 Douze des quinze républiques de l'ex-URSS concourent sous le nom d'Équipe unifiée avec le drapeau olympique comme bannière. Les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) participent sous leurs propres noms et couleurs.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
Jeux olympiques